Molekulska formula -{C10H14}- se može odnositi na:

 Butilbenzen
 Duren
 P-Cimen